4 miejscowości w Polsce: 
 Karpin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Brójce 
 Karpin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Karpin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Karpin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police
 Karpin – dawna wieś w starostwie piskim, obecnie woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Biała Piska.
inne:
 Karpin – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Ołtusz
Zobacz też: Karpiny